TOBAM a été créée en 2005 par Yves Choueifaty. Cette société de gestion d'actifs a mis en place une approche quantitative unique qui vise à maximiser la diversification des investissements. 

TOBAM propose aux investisseurs, le portefeuille le plus diversifié, via son approche brevetée Maximum Diversification. L’Anti-Benchmark maximise la diversification et évite les concentrations de risque existant au sein des indices capi-pondérés. TOBAM gérait 8.9 milliards de dollars d’encours (), au travers de sa gamme Anti-Benchmark pour des clients du monde entier, notamment des fonds de pension, fonds souverains, réseaux de distribution et banques privées.

Histoire 

 2005 : création de la société par Yves Choueifaty.
  : TOBAM adhère aux principes de l'investissement responsable des UN-PRI
 : CalPERS devient actionnaire minoritaire de Tobam
  : TOBAM obtient ses brevets aux États-Unis et au Canada pour son approche Maximum Diversification et la stratégie d'investissement Anti-Benchmark
 : AMUNDI devient actionnaire minoritaire de Tobam et un partenaire de distribution non exclusif
  : ouverture d'un bureau à New York.
: TOBAM lance sa première stratégie obligataire : Tobam Anti-Benchmark US Credit
: TOBAM atteint les 8 milliards d'actifs sous gestion

Notes et références

Notes

Références 

Société de gestion d'actifs
Entreprise fondée en 2005